Татьяна Максимовна Петрухина (до замужества Вереина, в первом браке (1953—1957) Каракашьянц; 21 декабря 1925, Курск — 13 октября 2004, Москва) — советская спортсменка и тренер, многократная чемпионка СССР, чемпионка Европы по прыжкам в воду (1954), участница Олимпийских игр (1952, 1956). Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике. Заслуженный мастер спорта СССР по прыжкам в воду (1954). Заслуженный тренер СССР (1972).

Биография 
Родилась 21 декабря 1925 года в Курске. Её первым увлечением была спортивная гимнастика, получила звание мастер спорта СССР по этому виду спорту. В 1947 году начала заниматься прыжками в воду под руководством Серафимы Ефимовой (Блохиной). В течение нескольких лет входила в состав сборной СССР, была участницей Олимпийских игр в Хельсинки (1952) и Мельбурне (1956), где заняла соответственно 6 и 5 место в прыжках с 10 метровой вышки. В 1954 году на дебютном для спортсменов Советского Союза Чемпионате Европы по водным видам спорта в Турине выиграла золотую медаль в прыжках с вышки и вошла в историю как первая советская спортсменка, ставшая чемпионкой Европы в этой дисциплине.

В 1956 году завершила свою спортивную карьеру и перешла к тренерской деятельности. На протяжении многих лет работая в ДЮСШ спортивного общества «Спартак» и будучи тренером сборной СССР и Объединённой команды, подготовила целую плеяду спортсменов международного уровня. Среди её наиболее известных учеников Олимпийский чемпион Владимир Васин (трамплин, 1972), призёры Олимпийских игр Нинель Крутова (трамплин, 1960), Наталья Тимошинина (вышка, 1968), Елена Мирошина (вышка, 1992).

Умерла 13 октября 2004 года в Москве. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище.

С 2009 года в Москве проходят всероссийские соревнования по прыжкам в воду памяти Татьяны Петрухиной.

Семья 
Константин Каракашьянц (1921—1971) — муж, советский гимнаст и тренер, тренер сборной СССР по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Хельсинки (1952).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Плавание в СССР» 
 Всероссийские соревнования в Москве памяти Татьяны Петрухиной
 ОЗП 

Прыгуны в воду СССР
Чемпионы СССР по прыжкам в воду
Чемпионы Европы по прыжкам в воду
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1952 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1956 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Тренеры по прыжкам в воду
Заслуженные тренеры СССР
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище